A 2003–2004-es Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság a Szerbia és Montenegró-i labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenkettedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Crvena zvezda a 2003-04-es szezon bajnoka.
 A Kom a montenegrói első osztályban (Prva crnogorska fudbalska liga) folytatta. 
 A Budućnost Banatski Dvor, a Napredak Kruševac és a Radnički Obrenovac kiesett a szerb másodosztályba (Prva liga Szrbije).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerbia és Montenegró 1
Szerb labdarúgó-bajnokságok
Montenegrói labdarúgó-bajnokságok